Рейнфельд (с немецкого — Чистое поле) — топоним и фамилия.

Топоним

Казахстан 
 Рейнфельд — прежнее название села Чистополь в Успенском районе Павлодарской области.

Россия 
 Рейнфельд — прежнее название села Чистое в Немецком национальном районе Алтайского края, упразднено в 1953 г.
 Рейнфельд — прежнее название села Полевое в Яшалтинском районе Калмыкии.
 Рейнфельд — прежнее название села Чистополье в Москаленском районе Омской области.
 Рейнфельд — прежнее название хутора Садовый в Степновском районе Ставропольского края.

Фамилия 
Рейнфельд, Фред (1910—1964) — американский шахматист, шахматный журналист и писатель еврейского происхождения.